Рашкович:

 Рашкович, Йован (1929—2002) — сербский политик, психиатр по профессии.
 Рашкович, Мария Павловна (1859—1941) — русский, позже румынский медик, организатор здравоохранения.